La Prima Lega B 1983-1984, campionato svizzero di terza serie, si concluse con la vittoria del FC Sciaffusa.

Qualificazioni

Gruppo 1 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 1984-1985.
 Va agli spareggi retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1984-1985.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 2 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 1984-1985.
 Va agli spareggi retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1984-1985.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 3 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 1984-1985.
 Va agli spareggi retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1984-1985.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 4 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 1984-1985.
 Va agli spareggi retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1984-1985.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Promozione in LNB

Primo turno

Semifinale

Spareggio per la terza promozione

Finale per il titolo

Spareggi per la terza retrocessione

Primo turno

Secondo turno

Verdetti finali 
 è Campione della Prima Lega 1983-1984.
,  e  sono promossi in Lega Nazionale B 1984-1985.
, , , , , ,  Oberentfelden,  e  retrocesse in Seconda Lega 1984-1985.

Note

Bibliografia 
Bretscher, Frischknecht; Fussball Saison 84/85, Habegger Verlag, 4552 Derendingen (CH), p. 169.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
1984 3